Canzone d'autore – brano musicale scritto e interpretato da un cantautore
 Canzone d'autore – album di Antonello Venditti del 1975
 Canzone d'autore – album di Andro Cecovini del 1978
 Canzone d'autore – album di Pierangelo Bertoli del 1987